Falseuncaria är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Obratzov och Bernhardt Swatschek 1958. Falseuncaria ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vecklare
Falseuncaria